East Suffolk peut désigner plusieurs lieux dans l'est du comté anglais de Suffolk :

 East Suffolk, un district non métropolitain ;
 East Suffolk, une ancienne circonscription électorale ;
 East Suffolk, un ancien comté.

Voir aussi